Ósme Ministerstwo Przemysłu Maszynowego Chińskiej Republiki Ludowej (中华人民共和国第八机械工业部), jeden z urzędów centralnych w Chińskiej Republice Ludowej, powołany w 1964, który m.in. nadzorował przemysł zbrojeniowy. 

W listopadzie 1970 połączyło się z Pierwszym Ministerstwem Przemysłu Maszynowego, i częściowo z Ministerstwem Rolnictwa i Leśnictwa.

Ponownie ministerstwo powołano 13 września 1979, zaś we 10 września 1981 zostało wchłonięte przez Siódme Ministerstwo Przemysłu Maszynowego.

Zobacz też
Pierwsze Ministerstwo Przemysłu Maszynowego Chińskiej Republiki Ludowej
Drugie Ministerstwo Przemysłu Maszynowego Chińskiej Republiki Ludowej, resort przemysłu atomowego
Trzecie Ministerstwo Przemysłu Maszynowego Chińskiej Republiki Ludowej, resort przemysłu lotniczego
Czwarte Ministerstwo Przemysłu Maszynowego Chińskiej Republiki Ludowej, resort przemysłu elektronicznego 
Piąte Ministerstwo Przemysłu Maszynowego Chińskiej Republiki Ludowej, resort przemysłu czołgowego i artyleryjskiego
Szóste Ministerstwo Przemysłu Maszynowego Chińskiej Republiki Ludowej, resort przemysłu okrętowego
Siódme Ministerstwo Przemysłu Maszynowego Chińskiej Republiki Ludowej, resort przemysłu kosmicznego

Bibliografia
Malcolm Lamb: Directory of officials and organizations in China, M.E. Sharpe Inc. Armonk, NY 2003, s. 1911+, , tom 1
China’s Economic System, Routledge Abingdon 2005, 594 s.,

Przypisy 

Ministerstwa Chińskiej Republiki Ludowej
Gospodarka Chin